Dean Smith puede referirse a las siguientes personas:
 Dean Smith Dean Edwards Smith; entrenador y exjugador de baloncesto estadounidense
 Dean Smith Center, Pabellón multiuso de Carolina del Norte, Estados Unidos
 Dean Smith (atleta), Atleta estadounidense, 
 Robert Dean Smith, Tenor estadounidense
 Dean Smith (futbolista), Entrenador y exjugador de fútbol inglés.